Гранвиль:
 Гранвиль — французский город на берегу Ла-Манша.
 Гранвиль (Об) — деревня во Франции, департамент Об.
 Гранвиль, Жан (1803—1847) — французский иллюстратор.